Торано има више значења:
 Торано (Казерта), је насеље у Италији у округу Казерта, региону Кампанија
 Торано (Маса-Карара), је насеље у Италији у округу Маса-Карара, региону Тоскана
 Торано (Ријети), је насеље у Италији у округу Ријети, региону Лацио
 Торано (Торино), је насеље у Италији у округу Торино, региону Пијемонт
 Торано (Маса-Карара) (2)
 Торано (Пјаченца), је насеље у Италији у округу Пјаченца, региону Емилија-Ромања
 Торано (Верона), је насеље у Италији у округу Верона, региону Венето